Восемьдесят восьмой псалом — 88-й псалом из книги Псалтырь (в масоретской нумерации — 89-й). Один из самых больших псалмов, завершающий третью книгу Псалтыри. Относится к царским псалмам (в центре которых фигура царя).

В христианской традиции также относится к мессианским псалмам.

Надписание и авторство псалма 
Псалом имеет надписание «Учение Ефама Езрахита» (). Большинство современных толкователей полагают, что автором псалма является Ефан, один из главных псалмопевцев царя Давида, упомянутый в . Разница в последней букве имени (Ефам/Ефан) является характерным для древнееврейских имён разночтением и имеется только в Септуагинте, в еврейском тексте её нет. Остаётся, однако, открытым вопрос о том, следует ли отождествлять псалмопевца Ефана с мудрецом Ефаном Езрахитянином, упомянутым в . Еврейская традиция считает возможным автором Авраама, что не согласуется с историческими данными.

Содержание псалма 
Бо́льшая часть псалма (стихи 2-38) представляет собой хваление Богу за Его совершенство и за завет, заключённый Им с царём Давидом. В дальнейшем, однако, (стихи 39-52) тон псалма совершенно меняется: оказывается, что царство потомков Давида находится в беде, и псалмопевец возносит к Богу молитву о помощи. Это указывает на два варианта времени написания псалма. Согласно первому варианту, псалом написан во время нападения Египта на Иудейское царство при внуке Давида Ровоаме (): это позволяет предположить, что автором псалма действительно был доживший до этого времени псалмопевец Давида Ефан. Согласно второму варианту, псалом составлен во времена последних иудейских царей, то есть в конце VII — начале VI века до н. э. В последнем стихе тон псалмопевца вновь меняется: после жалобной молитвы он неожиданно возглашает: «Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.» Возможно, впрочем, что, поскольку этот псалом завершает третью книгу Псалтыри, последний стих относится не к псалму, а ко всей книге.

Богослужебное использование 
В Православной Церкви читается при освящении икон Спасителя или различных икон вместе.

Примечания

Ссылки 

 Прот. Григорий Разумовский

88